Подгорненский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Подгорненский сельсовет — в Мокшанском районе Пензенской области.
 Подгорненский сельсовет — в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Подгорненский сельсовет — в Уваровском районе Тамбовской области.
 Подгорненский сельсовет, с 2004 станица Подгорная — в Георгиевском районе Ставропольского края. Упразднён в 2017.